Bohuniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie horochowskim
 Bohuniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie nowomykołajiwskim